François Scolastique de Guéhéneuc (1759 ✝ 1840), homme politique français.
 Louise de Guéhéneuc, duchesse de Montebello (1782 ✝ 1856), fille du précédent, épouse du maréchal Lannes 
 Charles Louis Joseph Olivier Guéhéneuc (1783 ✝ 1849), frère de la précédente, aide-de-camp de .

Famille de Guéhéneuc